Морехóн () — прізвище поширене в регіоні Карибського басейну і Центральної Америки, можливо французької]  походження. Іноді неправильно передається як Морейон.

Відомі носії 
 Адріан Морехон (. 1999) — кубинський бейсболіст, пітчер клубу Головної ліги бейсболу «Сан-Дієго Падрес».
 Дар'єль Морехон ( 1998) — кубинський футболіст, член національної збірної Куби з футболу.
 Ненсі Морехон ( 1944) — кубинська письменниця, перекладач, педагог.
 Ернандес Йордан Морехон ( 1996) — болгарський боксер-аматор, кубинського походження.